

Patronyme 

 Gaston Diamé, footballeur international mauritanien ;

 Mohamed Diamé, footballeur international sénégalais;

 Yahya Jammeh, militaire et homme politique gambien.